Gafsi peut désigner :
 Fakher Gafsi (né en 1966), homme politique et avocat tunisien ;
 Latifa Gafsi, actrice tunisienne ;
 Martine Gafsi, actrice tunisienne ;

Homonymie de patronyme